Juegos Olímpicos de 1928 pueden referirse a los:

 Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1928, II Juegos Olímpicos de Invierno.
 Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, IX Juegos Olímpicos de Verano.